Юкатан — півострів у Мексиці
 Юкатан — штат у Мексиці на півночі однойменного півострова
 Республіка Юкатан — держава, що існувала в 1840-х рр.

Посилання